Luciąża – rzeka, lewy dopływ Pilicy
 Luciąża – potok, prawy dopływ Kwisy
 Luciąża – wieś sołecka w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty